Malahov (în limba rusă: Малахов) este nume de familie rusesc, transliterat în limbile franceză  Malakoff și engleză Malakov. Acest nume se poate referi la:

1. Una dintre următoarele persoane:

Aimable Jean Jacques Pélissier, general francez, care a primit titlul de Duce de Malakoff;
Vladimir Malahov, mare maestru de șahrus;
Vladimir Malahov, balerin rus;
Mișa Malahov, explorator arctic rus. 

2. Locuri:
Malakoff, Texas
Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff, Quebec
Malakoff, Ontario
Kurganul Malahov,  a fost una dintre fortificațiile ale Sevastopolului în timpul războiului Crimeii, scenă a bătăliei de la Malahov; 
Malakoff, un oraș din Franța, la periferia Parisului;
Malakoff Plateau de Vanves, stație a metroului parizian;